Příjmení Pick nebo Pieck nosí více různých osobností:

 Arnold Pick (1851–1924), pražský německý psychiatr a neurolog
 Břetislav Lvovský (1857–1910), vlastním jménem Emil Pick, český kontrabasista a hudební skladatel
 Filip Josef Pick (1834–1910), český dermatolog
 Georg Alexander Pick (1859–1942), rakouský matematik, umučený v Terezíně
 Jiří Robert Pick (1925–1983), český spisovatel, textař a dramatik
 Mark Pick (* 1869), uherský podnikatel v Szegedu, zakladatel masokombinátu Pick Szeged na výrobu uherského salámu
 Miloš Pick (1926–2011), český ekonom a národohospodář
 Otto Pick, více různých osob (rozcestník)
 Wilhelm Pieck (1876–1960), německý komunista, president NDR

jiné významy
 Lazar Pick a synové – firma se sídlem v Habrech, podnikající ve třicátých letech 19. století ve sklářství
 Pick and roll – odborný basketballový pojem
 Pick TV – britský televizní kanál
 Pick-up – typ automobilové karoserie
 Pick Szeged – maďarský výrobce uherského salámu a potravin

blízká jména
 Picek

Židovská příjmení